

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Farragut – città della Contea di Fremont, Iowa
 Farragut – città della Contea di Knox, Tennessee

Persone 
 Ammiraglio David Farragut  – comandante della marina federale nel corso della Guerra di secessione americana

Navi 
 Classe Farragut – classe di navi della United States Navy